Das Dunlop World Challenge Tennis Tournament 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. November 2013 in Toyota, Japan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Yuya Kibi
 Artem Sitak
 Danai Udomchoke
 Takashi Saitō

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 55 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Toyota (Aichi)